Projekt: Pauly D (ang. The Pauly D Project) – amerykański program telewizyjny typu reality show. Premierowy odcinek został wyemitowany 29 marca 2012 roku na antenie MTV, zaś w Polsce pojawił się 10 czerwca 2012 roku na kanale MTV Polska.

Program opowiada o Paulym "DJ Pauly D" DelVecchio, który postanawia spełnić swoje marzenie, aby zostać uznanym na świecie, topowym DJ'em. W drodze do sławy towarzyszą mu najlepsi kumple z rodzinnego miasta Rhode Island.

Bohaterowie 
 Pauly D
 Michael "Biggie" Morgan
 Gerard "Big Jerry" Gialanella
 Ryan Labbe
 Jason "JROC" Craig

Spis odcinków

Przypisy 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show
Programy telewizyjne
MTV